La saison 2006-2007 du Championnat d'Ukraine de football était la  de la première division ukrainienne.

Le Chakhtar Donetsk, double champion d'Ukraine, va tenter de conserver son titre face aux 15 meilleures équipes d'Ukraine.

Les 16 équipes de première division sont regroupées au sein d'une poule unique où chacun rencontre ses adversaires 2 fois, une fois à domicile, une fois à l'extérieur.

Le Dynamo Kiev termine en tête du championnat à la fin de la saison et remporte le  de champion d'Ukraine de son histoire, en 16 éditions. Il réalise même un triplé historique en remportant également la Coupe d'Ukraine et la Supercoupe d'Ukraine.

Qualifications en Coupe d'Europe 
Le champion d'Ukraine se qualifie pour le tour préliminaire de la Ligue des champions 2007-2008, tout comme le vice-champion d'Ukraine. Le vainqueur de la Coupe d'Ukraine est qualifié pour la Coupe UEFA 2007-2008, tout comme le club le mieux classé non déjà qualifié en Coupe d'Europe. Enfin, un club est qualifié pour la Coupe Intertoto 2007.

Les 16 clubs participants 
 Dinamo Kiev
 Dniepr Dniepropetrovsk
 Chakhtar Donetsk
 Metalurg Zaporijjye
 Tavria Simferopol
 Kryvbass Krivoï-Rog
 Arsenal Kiev
 FC Vorskla Poltava
 Metalurg Donetsk
 Illichovets Marioupol
 Tchernomorets Odessa
 Metalist Kharkov
 FC Kharkov
 Stal Alchevsk
 Karpaty Lviv - Promu de 
 Zarya Louhansk - Promu de

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Ukraine de football

Liens externes 
  RSSSF

2006-2007
Ukraine
Sport en Ukraine en 2006
Sport en Ukraine en 2007